Front d'Alliberament del Quebec (del seu nom en francès Front de Libération du Québec), grup armat històric per la independència del Quebec
 Fluoroquinolona, família d'antibiòtics de síntesi d'espectre ampli